Анто́нио Карри́льо Фло́рес (; 23 июня 1909, Мехико, Мексика — 20 марта 1986, Мехико, Мексика) — мексиканский политический деятель, экономист, дипломат, министр иностранных дел Мексики в 1964–1970.

Биография 
Второй сын композитора Хулиана Каррильо.

В 1929 г. получил кандидатскую, а в 1950 г. — докторскую степень в Национальном автономном университете Мексики (тема диссертации – история подоходного налога в стране).

В 1937 г. один из членов-учредителей федерального налогового суда.

В 1945—1952 гг. — генеральный директор Национальной финансовой корпорации.

В 1952—1958 гг. — министр финансов Мексики.

В 1958—1964 гг. — посол в США.

В 1964—1970 гг. — министр иностранных дел Мексики.

В 1970—1972 гг. — директор Фонда экономической культуры.

В 1980—1981 гг. — посол в СССР.

Участвовал в разработке ряда конституционных реформ — закона о национализации нефти (1938), восстановлении апелляционной инстанции Верховного суда (1937—1945), защите прав человека и ряда других.

Литература 
 Díaz Arciniegas, Víctor, Historia de la casa. Fondo de Cultura Económica (1934—1994), México: FCE, 1994.
 Varios, Catálogo histórico 2005, México: FCE, 2006.

Ссылки 
 

Министры иностранных дел Мексики
Министры финансов Мексики
Послы Мексики в США
Послы Мексики в СССР
Экономисты Мексики
Члены Институционно-революционной партии
Выпускники Национального автономного университета Мексики
Кавалеры ордена Освободителя Сан-Мартина
Кавалеры Большого креста ордена «Солнце Перу»